Никола́й Лопа́тин:
 Лопатин, Николай Иванович (1865—1929) — генерал-майор, инженер-механик флота.
 Лопатин, Николай Яковлевич (1931—1992) — советский военачальник, генерал-майор Ракетных войск стратегического назначения, начальник полигона Капустин Яр, Герой Социалистического Труда.